Mezzrow bezeichnet:
 einen US-amerikanischen Jazzmusiker, siehe Mezz Mezzrow
 eine ehemalige schwedische Thrash-Metal-Band, Mezzrow (Band)